La mia Africa – romanzo di Karen Blixen
La mia Africa – film del 1985